Blastocystis är ett släkte av svampar. Blastocystis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Blastocystis